Deze pagina bevat alle eindresultaten van de Ronde van Spanje 2014.

Eindklassement

Nevenklassementen 

Eindstanden